Сант-Аниол-де-Финестрес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла Гарроча. Занимает площадь 47,73 км². Население 342 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Sant Aniol de Finestres
 Instituto de Estadística de Cataluña

Муниципалитеты Жироны